Molekulska formula -{C10H12FNO}- se može odnositi na:

 3-Fluorometkatinon
 Flefedron